

Niemcy 
 Schönhausen – dzielnica Wegberg
 Schönhausen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Schönhausen (Elbe) – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dynowice

Inne 
 Schönhausen – pałac